Pelloutier ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Pelloutier (1867–1901), französischer Sozialist
 Jean Pelloutier († 1698), hugenottischer Kaufmann
 Simon Pelloutier (1694–1757), deutscher Historiker und Antiquar